

Клецкий район 
 Примечания 

 Литература 
  Мінская вобласць. Кн. 2

Клецкий район